

ANN
 All Night Nippon
 All-Nippon News Network
 Arab News Network
 Asia News Network
 Anime News Network

Desambiguação